Miejscowości w USA:
 Beloit – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Beloit – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Beloit – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Beloit – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Gminy w USA:
 Beloit (ang. Beloit Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Beloit (ang. Beloit Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock